Kopelates är ett släkte av fjärilar. Kopelates ingår i familjen juvelvingar, överfamiljen Papilionoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Juvelvingar
Kopelates